Piera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piera (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Piera (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar